Henry Morris, ab 1909 Sir Henry Morris (* 7. Januar 1844 in Petworth; † 14. Juni 1926) war ein britischer Chirurg und Anatom.

Leben und Wirken 
Henry Morris studierte Medizin am University College und im Guy’s Hospital in London. Im Guy’s Hospital wurde er 1865 Assistenzarzt („Resident Medical Officer“) und „Haus-Chirurg“. 1870 ließ er sich als Chirurg in London nieder. Er war „Surgical Registrar“ des Middlesex Hospital in London und er wurde dort 1871 zum „Assistant-Surgeon“ und 1878 zum „Surgeon“ gewählt. 1871–1881 war er Dozent für Anatomie und für Chirurgie im Middlesex Hospital.

Ämter und Ehrungen 
 1906–1909 Präsident des Royal College of Surgeons of England
 1909 Erhebung in den Adelstand (1st Baronet)
 1910–1912 Präsident der Royal Society of Medicine

Werke (Auswahl) 
 The anatomy of the joints of man. Churchill, London 1879 (Digitalisat)
 Surgical diseases of the kidney. Cassel, London 1885 (Digitalisat)
 Surgical diseases of the kidney and ureter including injuries, malformations and misplacements. London 1901 (Digitalisat)
 Surgical diseases of the kidney and ureter, including injuries, malformation, and misplacements. Keener, Chicago 1904 (Digitalisat)
 Injuries and diseases of the genital and urinary organs. Cassel, London 1895 (Digitalisat)
 Lectures on appendicitis and notes on other subjects. Putman’s Sons, London / New York 1895 (Digitalisat)
 On the origin and progress of renal surgery, with special reference to stone in the kidney and ureter and to the surgical treatment of calculous anuria. Together with a critical examination of subparietal injuries of the ureter. P. Blakiston, Philadelphia 1898 (Digitalisat)
 A tratise on human anatomy. Churchill, London 1898 (Digitalisat)
 Human anatomy. Blakiston, Philadelphia 1907 (Digitalisat)
 Human anatomy : a complete systematic treatise by English and America authors. Churchill, London 1914 (Digitalisat)
 Syphilis : with special reference to (a) its prevalence and intensity in the past and at the present day (b) its relation to public health (c) the treatment of the disease. A discussion. Longmans, London 1912 (Digitalisat)

Literatur 
 Ernst Julius Gurlt und August Hirsch (Hrsg.): Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Band 4, Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig 1886, S. 288 (Digitalisat)

Mediziner (19. Jahrhundert)
Mediziner (20. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1844
Gestorben 1926
Mann